La bolgia dei vivi (Shanghaied Love) – film del 1931 diretto da George B. Seitz
La bolgia dei vivi (You Can't Get Away with Murder) – film del 1939 diretto da Lewis Seiler